Борис Приходько:
 Приходько, Борис Викторович (род. 1973) — украинский финансист, народный депутат Украины IX созыва.
 Приходько, Борис Фёдорович (1939—2021) — советский и российский военно-морской деятель.